Skuld (o nome possivelmente significa "dívida" ou "futuro") é uma Norna na mitologia Nórdica. Junto com Urðr (Old Norse "destino") e Verðandi (possivelmente "acontecer" ou "presente"), Skuld torna-se uma das tres  Nornas que são descritas como decidindo o destino das pessoas. Skuld aparece em pelo menos dois poemas como uma Valquíria.

poema Edda  
Skuld é mencionado na Völuspá, um poema coletados no século 13 Edda Poético:

Prosa Edda

Gylfaginning 
Na Prosa Edda livro de Gylfaginning, Snorri informa o leitor de que a mais jovem Norna, Skuld, está em vigor e também é uma valquíria, que toma parte na selecção de guerreiros mortos:
 Estas são chamadas de Valkyrs: elas Odin envia para cada batalha; elas determinam homens feyness e o prêmio da vitória. Gudr e Róta e a mais jovem Norna, ela que é chamada de Skuld, passeia e decidi a luta."

Nafnaþulur 
No Nafnaþulur além de Snorri Sturluson da Prosa Edda as seguintes secções fazem  referência a Skuld:

Notes 

!Esboços sobre mitologia nórdica
Valquírias